GC može biti kratica za:
Opći katalog maglica i skupova
Bossov Opći katalog
Sakupljanje smeća (računarstvo)
Guardia Civil, civilna garda odnosno žandarmerija u Španjolskoj
poučak Glivenko–Cantelli u matematici, vjerojatnost
Fluidna i kristalizirana inteligencija (Crystallized intelligence, Gc)